Jan Bieruma Oosting, Tweede Kamerlid en burgemeester van Leeuwarden 1871-1877
 Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994), Nederlands kunstenaar